Als achternaam:

Quarles van Ufford
 Cypriaan Gerard Carel Quarles van Ufford (1891-1985) Nederlands burgemeester en Commissaris der Koningin van Gelderland
 Hendrik Quarles van Ufford (1822-1860) Nederlands militair
 Jacques Jean Quarles van Ufford (1788-1855) Nederlands minister van Marine a.i.
 Jan Hendrik Jacob Quarles van Ufford (1855-1917) Nederlands burgemeester, lid van de Tweede Kamer en van de Raad van State
 Johan Willem Quarles van Ufford (1882-1951) Commissaris der Koningin van Zeeland
 Lili Byvanck-Quarles van Ufford (1907-2002) Nederlands archeologe
 Louis Albert Quarles van Ufford (1916-1994) Nederlands burgemeester
 Louis Pierre Quarles van Ufford (Louk; 1927-1986), Nederlands burgemeester
 Louis Jacques Quarles van Ufford (Jaap; 1891-1971) Nederlands hockeyer, voorzitter van de Fédération Internationale de Hockey (FIH)
 Maurits Lodewijk Quarles van Ufford (1910-1944) Nederlands burgemeester
 Wilhelm Herman Daniël Quarles van Ufford (1929-2017) Nederlands burgemeester en directeur van het Kabinet der Koningin
 Willem Quarles van Ufford (1751-1828) griffier der Staten-Generaal

Twiss Quarles van Ufford
 John Edward Willem Twiss Quarles van Ufford (1889-1942) officier van justitie en gemeenteraadslid

Zie ook
 Quarles